Маспужольс () — муниципалитет в Каталонии, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Баш-Камп. Занимает площадь 3,66 км². Население — 710 человек (на 2010 год).

История 
Горная деревня Маспужольс послужила моделью для картины «Деревня с террасами» испанского художника Жоакима Мир

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Información general

Муниципалитеты Таррагоны